«Война́ семе́й» — российский комедийный телесериал. Производством сериала занимается компания Yellow, Black and White.

История создания 
«Война семей» — это первый проект ТНТ, сделанный в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!». Ещё одним продюсером сериала стал Клим Шипенко — режиссёр фильма «Холоп», — самой кассовой комедии в истории российского кинопроката. Съёмки первого сезона сериала проходили с июля по октябрь 2019 года.

Онлайн-премьера первого сезона сериала прошла с 10 февраля по 29 февраля 2020 года на онлайн-сервисе PREMIER. Показ первого сезона сериала на ТНТ проходил с 17 февраля по 4 марта 2020 года. Повторный показ первого сезона сериала шёл с 10 марта по 2 апреля 2020 года на телеканале Супер.

Сериал был продлён на второй сезон, съёмки которого стартовали в июле и проходили до сентября 2020 года. Премьера состоялась 26 февраля 2021 года на платформе START. Изначально телевизионная премьера второго сезона на ТНТ была запланирована на 11 апреля 2022 года, но была перенесена и в итоге премьерный показ проходил с 25 июля по 4 августа 2022 года.

Сюжет 
Миша и Дима дружат более сорока лет. За это время они основали общий бизнес, обзавелись семьями и построили два дома на общем участке. Казалось бы, ничего не сможет разрушить крепкую мужскую дружбу полувековой выдержки. Но однажды во время общего семейного праздника вскрылись тайны, мгновенно превратившие лучших друзей в злейших врагов.

Во втором сезоне семейству Мамонтовых и Ремнёвых вновь предстоит пережить не один удар судьбы. После развода с Таней Миша живёт с подругой своей дочери, отношения Димы и Лены тоже терпят не лучшие времена, а взгляды Арины и Вадима на супружескую жизнь оказываются слишком разными.

Роли

В главных ролях

В ролях

Список серий

Сезон 1 (2020)

Сезон 2 (2021)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия

Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2020 году
Телесериалы телеканала Супер
Телесериалы телеканала ТНТ
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Мелодраматические телесериалы России
Сериалы видеосервиса START